El término reproducción puede referirse:

En biología
 a la reproducción biológica, que puede ser sexual o asexual;
 a la reproducción de los mamíferos;
 a la reproducción en protistas;
 a la reproducción humana;
 a la reproducción asistida;
 a la reproducción selectiva (selección artificial);

En multidisciplina (sistemas, biología, filosofía)
 a la autorreplicación;

En la epistemología
 a la reproducibilidad;

En sociología, antropología y ciencias políticas
 a la reproducción social;
 al trabajo reproductivo;

En economía
 a la reproducción económica, los procesos recurrentes (o cíclicos) por los cuales las condiciones iniciales necesarias para que ocurra la actividad económica;

En tecnología
 a la reproducción y grabación de sonido;
 a la reproducción multimedia;
 a la reproducción 3D;

En el arte
 réplica
 obra derivada
 reproducción artística
 museo de reproducciones artísticas
 Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid;
 Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao

Notas